

Студентська (станція метро, Харків) — станція Харківського метрополітену

Студентська (станція метро, Москва) — станція Московського метрополітену
 Студентська (станція метро, Новосибірськ) — станція Новосибірського метрополітену